Mildred Pierce (roman) 1941
 Mildred Pierce (mini-série) 2011